Стролл:
  (род. 1959) — канадский бизнесмен.
 Стролл, Лэнс (род. 1998) — канадский автогонщик.
 Стролл (танец)